

Вудсборо — місто, штат Меріленд
 Вудсборо — місто, штат Техас